Сорок шестая симфония:

 Симфония № 46 (Гайдн), 1772
 Симфония № 46 (Хованесс), 1980

 0046